The Pleasure Garden (1925), een film van Alfred Hitchcock
The Pleasure Garden (1953), een film van James Broughton
The Pleasure Garden (1961) (Lustgården), een film van  Alf Kjellin